Schaffnit ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Schaffnit (1878–1964), deutscher Phytomediziner
 Karl Schaffnit (1849–1899), deutscher Lehrer, Schriftsteller und Mundartdichter